Ора́нский — фамилия, а также династическое наименование (от княжества Оранж).

Носители фамилии 
 Оранский, Виктор Александрович (1899—1953) — советский композитор.
 
 Оранский, Николай Диомидович (1786—1847) — поэт.
 Оранский, Пётр Васильевич (1899—1960) — главный архитектор Свердловска в 1944—1952 гг.
 Иосиф (Оранский) (в миру Иоанн; ум. 1751) — архимандрит Слуцкого Свято-Троицкого монастыря и Киево-Печерской лавры РПЦ.

Другое 
 Оранская династия
 Принц Оранский
 Вильгельм Оранский

См. также 
 Оранский Богородицкий монастырь